C54 steht für:
 Chrysler C54, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Endometriumkarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 51, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-54 steht für:
 Douglas C-54 Skymaster, ein militärisches Transportflugzeug der USA von 1942
 Buick Modell C-54, ein PKW-Modell aus den 1910er Jahren

C54